Ба́тов — русская фамилия; женская форма Батова.

Известные носители 
 
 Батов, Владимир Васильевич (1914—1979) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Батов, Иван Андреевич (1767—1841) — мастер по изготовлению музыкальных инструментов.
 Батов, Максим Сергеевич (род. 1992) — российский футболист, полузащитник.
 
 Батов, Олег Валерьевич (род. 1965) — игрок по хоккею с мячом, неоднократный чемпион России, тренер архангельского «Водника» и ульяновской «Волги».

 Батова, Наталья Алексеевна (род. 1976) — мастер спорта международного класса по бодибилдингу.

Топоним 
 Батов — деревня в Дзержинском районе Красноярском крае.

См. также 
 Батова
 Батово
 Батовка
 Дом купца Батова